

Димовці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Димовці () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гурково.